Alfred Lessing ist der Name folgender Personen:

* Alfred Lessing (Autor) (* 1921), deutscher Sinto, Musiker, Holocaustüberlebender und Autor
 Alfred Lessing (Musiker) (1930–2013), deutscher Musiker